

Persone 
 Aleksandr Stepanovič Popov (1859-1906) – fisico russo
 Aleksandr Popov, versione russa del nome di Aljaksandr Papoŭ (1965) – biatleta bielorusso che gareggiò anche come sovietico
 Aleksandr Popov (1971) – nuotatore russo
 Aleksandr Popov (1980) – hockeista su ghiaccio russo

Film 
Aleksandr Popov – film di Gerbert Moricevič Rappaport e Viktor Vladislavovič Ėjsymont